Jasen, Fraxinus, rod drveća iz porodice Oleaceae.
 Poljski jasen, vrsta bjelogoričnog listopadnog drveća

BiH:
 Jasen (Ilidža, BiH), naselje u općini Ilidža
 Jasen (Prozor-Rama, BiH), bivše samostalno naselje u općini Prozor-Rama
 Jasen (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje
 Jasen (Vlasenica, BiH), naselje u općini Vlasenica

Crna Gora:
 Jasen (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja
 Jasen (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine

Makedonija:
 Rezervat prirode Jasen

Slovenija:
 Jasen (Domžale, Slovenija), naselje u općini Domžale
 Jasen (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica